Разгонный двигатель (boost motor) в многоступенчатых ракетах — элемент силовой установки, промежуточная (вторая) ступень между стартовым (eject motor, launch motor) и маршевым (sustain motor) двигателями. В двухступенчатых ракетах термин «разгонный двигатель» употребляется в том случае, если первая ступень выполняет одновременно функции стартового двигателя.

Назначение 
Основная функция разгонного двигателя, как следует из его названия, состоит в развитии требуемой скорости движимой им ракеты, прежде чем вступит в работу маршевый двигатель.

Другие значения 
Кроме того, под разгонным двигателем может подразумеваться:
 Разгонный блок
 Электромагнитная катапульта